Strouds ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Strouds (Georgia)
 Strouds (West Virginia)
 Strouds (Wyoming)